Giustino kan syfta på:

 Giustino – en opera i tre akter av Georg Friedrich Händel

Geografi

Italien 

 Giustino, Trento, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 

Robotskapade Italienförgreningar